Il toponimo Veria può riferirsi a:

 Véria, comune francese nel dipartimento del Giura
 Veria, comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale

Può essere, inoltre, usato come variante di Vera.